Mirosław Milewski ist der Name folgender Personen:

* Mirosław Milewski (General) (1928–2008), polnischer General und Parteifunktionär (PZPR)
 Mirosław Milewski (Politiker) (* 1966), polnischer Politiker (PiS)
 Mirosław Milewski (Bischof) (* 1971), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Płock